Malotojaponin se može odnositi na:
 Malotojaponin B
 Malotojaponin C